Флаг Богородского городского округа — один из официальных символов (наряду с гербом) муниципального образования Богородский городской округ Московской области России.

Утверждён 18 марта 2004 года как флаг Ногинского муниципального района Московской области» и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1499.

29 февраля 2012 года, решением Совета депутатов Ногинского муниципального района № 683/61, было принято: «Считать муниципальное образование „Ногинский муниципальный район Московской области“ правопреемником ранее зарегистрированного в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации от 18.03.2004 № 1499 флага муниципального образования „Ногинский район Московской области“, утверждённого решением Совета депутатов Ногинского района Московской области от 18.03.2004 № 221/33».

Законом Московской области от 8 июня 2017 года № 87/2017−ОЗ 1 января 2018 года сельское поселение Стёпановское Ногинского муниципального района было объединено с городским округом Электросталь.

Законом Московской области от 23 мая 2018 года № 68/2018-ОЗ 5 июня 2018 года все муниципальные образования Ногинского муниципального района были преобразованы в Богородский городской округ.

Символика Ногинского муниципального района была принята в качестве герба и флага Богородского городского округа как его правопреемника решением Совета депутатов от 17 сентября 2018 года.

Флаг призван в полной мере олицетворять собой самостоятельность местного самоуправления и воспитывать у жителей района чувство уважения к местным органам власти, патриотизма и гордости за свой район.

Описание 
Описание флага, утверждённое решением Совета депутатов Ногинского района № 221/33, гласило:

Флаг представляет собой полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали ни равные части, красную и жёлтую, с изображением шести сквозных ромбов, развёрнутых вертикально и расположенных по диагонали от верхнего угла от древка к нижнему углу полотнища, три жёлтых ромба по красному полю, три красных ромба по жёлтому полю.

29 февраля 2012 года, решением Совета депутатов Ногинского муниципального района № 683/61, предыдущее решение было признано утратившим силу и утверждено новое Положение о флаге муниципального образования «Ногинский муниципальный район Московской области», которым, среди прочего, было утверждено новое описание флага:

Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных горизонтальных полос, красной вверху и жёлтой, с изображением шести сквозных ромбов, развернутых вертикально и расположенных по диагонали от верхнего угла от древка к нижнему углу полотнища, три жёлтых ромба на красной полосе, три красных ромба на жёлтой полосе.

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Ногинского муниципального района, созданного на основе исторического герба уездного города Богородска Московской губернии (современного Ногинска) Высочайше утверждённого а. Описание исторического герба гласит: «».

Использование исторического герба в качестве основы современного флага Ногинского муниципального района символизирует сохранение исторических и культурных традиций, преемственность многих поколений жителей Ногинской земли.

Геральдические фигуры — сквозные ромбы — традиционный символ ткачества, которым издавна славились Богородские земли.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта, тепла и энергии.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

Красная полоса указывает на территориальную принадлежность Ногинского муниципального района к Московской области.

См. также

Примечания 

Богородский городской округ